Heilbronner:

Patronyme 
 Edgar Heilbronner, chimiste germano-suisse.
 François Heilbronner, homme d'affaires, ancien haut fonctionnaire français.
 Hans Arnold Heilbronn (1908-1975), mathématicien germano-canadien spécialiste de théorie des nombres.
 Max Heilbronn dit Harrel, alias Hennequin (1902-1998),  dirigeant de la Résistance française.
 Anne-Gabrielle Heilbronner, haut fonctionnaire française.

Paronyme 
 André Helbronner, (1878-1944), était un physicien, un chimiste et un inventeur français.
 Jacques Helbronner, (1873-1943), a été le président du Consistoire central israélite de France.
 Paul Helbronner, (1871-1938), polytechnicien, alpiniste et géodésien français.

Autre 
 Heilbronner Falken, club professionnel allemand de hockey sur glace.

Patronyme alsacien
Patronyme germanique
Patronyme allemand